NDT har flere betydninger:
 Ikke-destruktiv prøvning – Non-Destructive Testing
 National Debate Tournament – en USA national konkurrence af politisk debat
 Ndunga sprog ISO 639 kode